Kutters gaststeekmier
 Ruige gaststeekmier